Острів Сміта — острів Канадського Арктичного архіпелагу (Канада).
 Острів Сміта — острів в архіпелазі Південних Шетландських островів (Антарктика).
 Острів Сміта — острів в області Хатідзьо, у префектурі Токіо (Японія).